Женская сборная Фиджи по футболу представляет Фиджи в международных матчах по футболу. Управляется футбольной ассоциацией Фиджи. На 9 декабря 2022 года занимает 71 место в рейтинге ФИФА.

История выступления на международных турнирах

Кубки наций ОФК

Тихоокеанские игры

Примечания 

Фиджи
Футбол на Фиджи
Футбол